Zeze bezeichnet:
 Zeze (Zither), auch Sese, Gruppe von Stabzithern in Ostafrika
 Zeze (Lauteninstrument), auch Izeze, gestrichene Spießlaute in Tansania
 Zeze (Shiga), eine ehemalige Stadt in der Präfektur Shiga, eingemeindet nach Ōtsu
 Zeze (Han), ein japanisches Lehen und der Sitz in diesem 

Zezé ist ein Kosename für José im Portugiesischen. Folgende Personen werden Zezé genannt:
 Zézé (1942–2006), brasilianischer Fußballspieler
 Zézé Gamboa (* 1955), angolanischer Filmschaffender
 Zezé Moreira (1907–1998), brasilianischer Fußballspieler

Zeze bzw. Zézé ist der Familienname folgender Personen:
 Méba-Mickaël Zézé (* 1994), französischer Sprinter
 Ryan Zézé (* 1998), französischer Sprinter
 Takahisa Zeze (* 1960), japanischer Regisseur

Siehe auch:
 Cece
 Sese
 Tsetse